En ichtyologie, l'appellation Gobie jaune peut désigner trois espèces de poissons de la famille des Gobiidae :
 Cryptocentrus cinctus, aussi appelée Gobie soufre ;
 Gobiodon citrinus ;
 Gobius auratus.

Galerie d'images

Voir aussi 
 Gobie doré

Perciformes (nom vernaculaire)
Gobiidae